U.S. National Championships 1961 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1961 roku w dniach 1–10 września, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills.

Była to osiemdziesiąta pierwsza edycja turnieju.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

US Open według lat
1961 w tenisie ziemnym